Hässjeholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Hässjeholmen, Vörå, Österbotten,  (2 ha)
 Hässjeholmen, Nagu, Åboland,  (3 ha)
 Hässjeholmen, Raseborg, Nyland,  (1 ha)
 Hässjeholmen (vid Bengtsby, Borgå), Nyland,  (4 ha)
 Hässjeholmen (vid Sondby, Borgå), Nyland,  (4 ha)
 Hässjeholmen, Pyttis, Kymmenedalen,  (0 ha)

Se även
Hässjeholm
Haasiasaari

Robotskapade Finlandförgreningar